Сава Антич (; 1 марта 1930, Белград — 26 июля 1998) — сербский футболист, нападающий.

Карьера 
Карьеру игрока начал в 1945 году в белградском «Бродараце», где играл до 1948. Затем перешёл в «Црвену Звезду» и сыграл за этот клуб 36 матчей и забил 22 гола.

В 1950 году Антич перешёл в белградский БСК, который позже стал называться ОФК. Там он провёл 13 лет и завершил свою карьеру. Он был основным игроком команды и даже капитаном, а также считается одним из самых великих футболистов в истории клуба.

С ОФК он выиграл три национальных кубка, причём в двух из них он играл в роли капитана команды. В трёх финалах этого турнира Сава забивал голы. Всего за ОФК он сыграл 520 матча и забил 124 мяча.

В течение трех лет он играл за молодёжную сборную Югославии (1953—1956). За основную сборную страны провёл только пять игр и забил 2 гола в 1956 году. Он участвовал в Олимпийских играх в Мельбурне в 1956 году, на котором Югославия завоевала серебряную медаль. Античу не удалось стать основным игроком национальной команды по большей части из-за хорошей игры Райко Митича.

По окончании карьеры окончил школу тренеров. В течение некоторого времени он был тренером ОФК и выиграл вместе с клубом кубок страны, а также показал хорошие результаты в еврокубках. Некоторое время он был директором клуба. Умер Антич 26 июля 1998 года.

Примечания

Ссылки 
 

Игроки ФК «Црвена звезда»
Игроки ФК ОФК
Игроки сборной Югославии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Югославии по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 1956 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1956 года